Passaic kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Passaic (Missouri)
Passaic (New Jersey)
 Passaic (rivier)